Guilt – album del rapper Mims
 Guilt – serie televisiva statunitense

Altri progetti